«Спасённое поколение» — советский фильм 1959 года режиссёра Юрия Победоносцева.

Сюжет 
Об учительнице Антонине Васильевне, сумевшей эвакуировать из осажденного Ленинграда в Кировскую область и воспитать нескольких детей-сирот.

Реальная основа 
Во время войны в Кировской области было более 200 интернатов с эвакуированными из Ленинграда детьми.

Имеется мнение, что в основе сюжета история детского интерната № 97 в деревне Утробино Просницкого района Кировской области — им стал в эвакуации ленинградский детский сад № 20 Кировского завода: его заведующая Анна Григорьевна Элькина вывезла 150 детей и 12 сотрудников, позже часть детей забрали в г. Челябинск, куда был эвакуирован Кировский завод.

Но по словам автора сценария Александра Штейна в основе — его впечатления от посещения в 1943 году интерната которым заведовала его сестра. Сценарий был написан в 1944 году, и востребованный только в 1958 году был переписан автором наново — преодолевая очерковатость текста написанного по тогда свежим впечатлениям (сам автор не считал это произведение удачным), им была добавлена одна сцена — автобиографичная — где моряк, приехавший с фронта в тыл на сутки повидать мать, оказывается единственным кроме мальчика-баяниста мужчиной на танцах и по очереди танцует со всеми женщинами:
Я писал эту сцену с горькой натуры: в сорок третьем году ездил к матери и сестре в Кировскую область, на станцию Просницу, где находился интернат для детей ленинградских воинов, в котором директорствовала моя сестра. И, прощаясь со мною, воспитательницы интерната, жены воинов-ленинградцев, устроили в столовой бал, и играл баян, и я был единственным кавалером…

В ролях 

 Раиса Куркина — Антонина Васильевна
 Кира Жаркова — Матвеевна
 Николай Елизаров — Морозов
 Анастасия Филиппова — Екатерина Митрофановна
 Александр Дегтярь — Василий
 Вячеслав Шалевич — Николай
 Евгений Тетерин — врач
 Ольга Маркина — Елена Петровна
 Марина Гаврилко — тетя Дуся
 Михаил Трояновский — Лабчинский
 Алексей Барндык — Дёмин
 Борис Токарев — Виктор Иванов
 Ольга Великанова — Фенька
 Саша Барабанов — Долгов
 Валерий Зубарев — Сергунька
 Вадим Захарченко — шофер
 Вера Липсток — жена Степана
 Борис Кордунов — военный хирург
 Наталия Селиверстова — эпизод
 Николай Кузьмин — Степан, отец Лизы
 Игорь Боголюбов — отец Виктора
 Майя Блинова — Самсонова
 Николай Гарин — член военного совета
 Зоя Толбузина — Зина, воспитательница
 Александр Афанасьев — Прокуров
 Маргарита Жарова — колхозница
 Николай Юдин — сторож в школе
 Олег Мокшанцев — военврач

Критика 
Критикой фильм был назван слабым, средним. Также была оценена игра актёров:
Раисе Куркиной, исполнявшей главную роль, помешала по-настоящему раскрыться та суровая замкнутость, которая должна была стать лишь оболочкой сильного и сложного характера, а стала, по существу, его единственной краской.
При этом критика высоко оценила работу маленьких актёров, так Борис Токарев «сыграл искренне, убедительно, тонко».

Литература 
 Березницкий Ян — Без лирического волнения (О кинофильме «Спасенное поколение») // Искусство кино, № 2, 1960, — стр. 37-40.
 Ковалевская И. — «Спасенное поколение» // Советский экран, № 24, 1959. — стр. 6.
 Штейн Александр — «Спасенное поколение». Повесть для кинематографа. // Искусство кино, № 11, 1958. — стр. 43 — 91

Примечания

Источники 
 Спасенное поколение // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГКФ, Москва. — М.: Искусство, 1968. — стр. 88

Фильмы СССР 1959 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы о блокаде Ленинграда